«Muniáin» puede referirse a:

Lugares 
 Muniáin de la Solana, localidad del municipio de Aberin (Navarra, España).
 Muniáin de Guesálaz, localidad del municipio de Guesálaz (Navarra, España).

Personajes 
 Iker Muniain Goñi, futbolista español.